

События 
 в Шотландии на престол взошёл король Индульф.
 король Англии Эдред окончательно изгнал норвежцев из Нортумбрии. Йоркское королевство вошло в состав Англии. Первым элдорменом Нортумбрии стал граф Осульф I
 Лотиан завоёван викингами (данами).
 на месте римского города Sepulcri Burgum семьёй Гвидо основана крепость Себорга.
 правителем Западно-Франкского королевства стал Лотарь III.
 смерть Альбериха II Сполетского. Герцогом Римским становится его сын Октавиан.
 кёльнский архиепископ Бруно I Великий стал герцогом Лотарингии.
 герцоги Людольф Швабский и Конрад Лотарингский подняли мятеж против короля Оттона Великого.
 вторжение венгров в Баварию и Швабию. Осада Аугсбурга.
 подавление Оттоном мятежа баронов во главе с его сыном Людольфом.
 герцогом Швабии стал Бурхард III, последний представитель династии Бурхардингов на швабском престоле.
 стратиг Анатолика Никифор Фока стал доместиком схол.
 маликом Машрика и Хорасана стал амир ал-Амир ал-Муаййад Абу-л-Фаварис Абд ал-Малик ибн Нух.
 954—961/2 — эмир Бухары Абд аль-Малик I.
 начато строительство храмового комплекса Кхаджурахо.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 954 году
 китайский поэт Ван Юйчэн

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 954 году
 Марозия
 Альберих II Сполетский
 10 сентября король Франции Людовик IV Заморский
 халиф Магриба Абу-л-Айш Ахмад ибн Касим
 король Шотландии Малькольм I
 малик Машрика и Хорасана амир ал-Амир ар-Рида Абу Мухаммад Нух ибн Наср
 бывший норвежский король конунг Эйрик I Кровавая Секира

См. также